Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 3 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nelson Aerts e Fernando Roese che hanno battuto in finale Dácio Campos e Mario Tabares 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (primo turno)
 João Cunha e Silva /  Ivan Kley (semifinali)

 Dácio Campos /  Mario Tabares (finale)
 Nelson Aerts /  Fernando Roese (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1989